Wim Noordhoek (fotograaf), Nederlands graficus en fotograaf (1916-1995)
 Wim Noordhoek (programmamaker), Nederlands radiomaker, journalist en auteur (1943)